Prix littéraire Desjardins sont remis lors du Salon international du livre de Québec.
Prix Alphonse-Desjardins sont remis lors du Salon du livre de l'Estrie.